Okongwu ist der Familienname folgender Personen:

 Chu Okongwu (1934–2022), nigerianischer Politiker, Finanzminister 1986–1990
 Onyeka Okongwu (* 2000), US-amerikanischer Basketballspieler